Mayer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Goldsborough Mayer
 Ernest Mayer
 Fay L. Mayer
 Georg Mayer
 Paul Mayer
 Veronika Mayer
 Werner E. Mayer